Velika nagrada Madžarske 2012 je enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 29. julija 2012 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, tretje pa Romain Grosjean, oba Lotus-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:21,794
| 1:21,060
| 1:20,953
| 1
|-
! 2
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:22,755
| 1:21,657
| 1:21,366
| 2
|-
! 3
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:22,948
| 1:21,407
| 1:21,416
| 3
|-
! 4
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:22,028
| 1:21,618
| 1:21,583
| 4
|-
! 5
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:22,234
| 1:21,583
| 1:21,730
| 5
|-
! 6
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:22,095
| 1:21,598
| 1:21,844
| 6
|-
! 7
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:22,203
| 1:21,534
| 1:21,900
| 7
|-
! 8
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:22,475
| 1:21,504
| 1:21,939
| 8
|-
! 9
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:22,271
| 1:21,697
| 1:22,343
| 9
|-
! 10
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:22,176
| 1:21,653
| 1:22,847
| 10
|-
! 11
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:22,829
| 1:21,715
|
| 11
|-
! 12
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:21,912
| 1:21,813
|
| 12
|-
! 13
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:22,079
| 1:21,895
|
| 13
|-
! 14
| 15
|  Sergio Perez
| Sauber-Ferrari
| 1:22,110
| 1:21,895
|
| 14
|-
! 15
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:22,801
| 1:22,300
|
| 15
|-
! 16
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:22,799
| 1:22,380
|
| 16
|-
! 17
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:22,436
| 1:22,723
|
| 17
|-
! 18
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:23,250
|
|
| 18
|-
! 19
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:23,576
|
|
| 19
|-
! 20
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:24,167
|
|
| 20
|-
! 21
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:25,244
|
|
| 21
|-
! 22
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:25,476
|
|
| 22
|-
! 23
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:25,916
|
|
| 23
|-
! 24
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:26,178
|
|
| 24
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 69
| 1:41:05,503
| 1
| 25
|-
! 2
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 69
| +1,032
| 5
| 18
|-
! 3
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 69
| +10,518
| 2
| 15
|-
! 4
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 69
| +11,614
| 3
| 12
|-
! 5
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 69
| +26,653
| 6
| 10
|-
! 6
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 69
| +30,243
| 4
| 8
|-
! 7
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 69
| +33,899
| 9
| 6
|-
! 8
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 69
| +34,458
| 11
| 4
|-
! 9
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 69
| +38,350
| 7
| 2
|-
! 10
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 69
| +51,234
| 13
| 1
|-
! 11
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 69
| +57,283
| 10
| 
|-
! 12
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 69
| +1:02,887
| 12
| 
|-
! 13
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 69
| +1:03,606
| 8
| 
|-
! 14
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 69
| +1:04,494
| 14
| 
|-
! 15
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 68
| +1 krog
| 18
| 
|-
! 16
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 68
| +1 krog
| 16
| 
|-
! 17
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 68
| +1 krog
| 19
| 
|-
! 18
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 67
| Hidravlika
| 15
| 
|-
! 19
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 67
| +2 kroga
| 20
| 
|-
! 20
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 67
| +2 kroga
| 21
| 
|-
! 21
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 66
| +3 krogi
| 22
| 
|-
! 22
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 66
| +3 krogi
| 23
| 
|-
! Ods
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 60
| Vzmetenje
| 24
| 
|-
! Ods
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 58
| Okvara
| 17
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2012
2012